

Persone
 André-Jean Hamon (1795-1874) – religioso francese
 Augustin Hamon (1862-1945) – scrittore e editore francese
 Benoît Hamon (1967) – politico francese
 Jake L. Hamon Jr. (1902-1985) – petroliere statunitense
 Jean-Louis Hamon (1821-1874) – pittore francese

Altro
 Hamon – linea di tempra che caratterizza la katana e che è ottenuta tramite tempra differenziata
 Cratere Hamon – cratere sulla superficie di Giapeto